Die Nivea for Men Irish Open 2001 fanden vom 22. bis 27. Mai 2001 in Dublin, Irland, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 5 Star. Das Gesamtpreisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Titelverteidiger Peter Nicol gewann erneut das Turnier. Im Finale setzte er sich gegen David Palmer mit 15:11, 15:5 und 15:9 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, darunter vier Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Derek Ryan einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2001
PSA World Tour 2000/01